

Localidades

Wheelwright (Santa Fé)

Wheelwright (Kentucky)

Desambiguações de topônimos